Laloui peut faire référence à : 
 Aïn Laloui, commune algérienne située à l'ouest de la wilaya de Bouira dans la région de Kabylie.
 Lyesse Laloui (né en 1963), ingénieur et professeur français.